Le Noyer (Cher)
 Le Noyer (Hautes-Alpes)
 Le Noyer (Savoie)
ook:
Le Noyer-en-Ouche, Eure
gemeenten met de naam Noyers